„Silnyj” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty rosyjskiej (radzieckiej) marynarki wojennej:
 „Silnyj” – niszczyciel typu Sokoł z początku XX wieku i wojny rosyjsko-japońskiej, od 1905 roku w służbie japońskiej jako „Fumizuki”
 „Silnyj” – niszczyciel typu Diejatielnyj z początku XX wieku
 „Silnyj” – niszczyciel proj. 7 z okresu II wojny światowej

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Nazwy rosyjskich i radzieckich okrętów